Salamon Ernő (1912–1943) erdélyi magyar költő
Salamon Ernő (1888–1944) pedagógus, pedagógiai író